Port lotniczy Praga-Ruzyně
 Parti radical de gauche, francuska partia polityczna
 Państwowy Rejestr Granic